Yarumal kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Yarumal (kommun), Antioquia, 
 Yarumal (ort), Antioquia,